Dolichoplia är ett släkte av skalbaggar. Dolichoplia ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Dolichoplia